Поремећај је стање до кога долази нарушавањем неког реда и поретка односа који су формирани на основу критеријума. Поремећај зато представља форму одступања од концепта целине, односно хомеостазе. Термин се широко користи у медицинским, социјалним и психолошким наукама као нпр.: болест као поремећај физиолошке хомеостазе, соматски поремећаји, поремећаји личности, поремећаји понашања, функционални поремећај и сл.

Референце

Спољашње везе 
 Енглеска Википедија –– врсте поремећаја

Болести